Käfertal ist der Name folgender Orte:

 Käfertal (Mannheim), ein Stadtbezirk und ein Stadtteil von Mannheim
 Käfertal (Glocknergruppe), das hintere Fuscher Tal, Nordende der Großglocknerstraße und Naturschutzgebiet, siehe Fuscher Ache
 Bahnhof Mannheim-Käfertal, Bahnhof an der Bahnstrecke Mannheim–Frankfurt am Main